Павловка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Приреченского сельского округа. Код КАТО — 115653400.

География 
Село расположено на берегу реки Шагалалы, на западе района, в 23 км на северо-запад от центра района села Зеренда, в 4 км на юг от центра сельского округа села Приречное.

Улицы 

 ул. Енбекшилер,
 ул. Жастар,
 ул. Орталык.

Ближайшие населённые пункты 

 село Приречное в 4 км на севере,
 село Кеноткель в 5 км на юге,
 село Айдарлы в 11 км на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 488 человек (из них русских 44%, казахов 22%). 

В 1999 году население села составляло 413 человек (208 мужчин и 205 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 287 человек (148 мужчин и 139 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района